Le Centre spatial est, dans la série de dessins animés Goldorak, la base principale des « gentils » et lieu sécurisé d'entrepôt de Goldorak.

Le Centre spatial est dirigé par le Professeur Procyon, assisté par les ingénieurs Argoli, Cochyse et Antarès.

Il sera envahi à deux reprises par les forces de Véga, dont une fois par les troupes du général Hydargos à la fin de la première saison. 

Au cours de la deuxième saison de la série, il sera doté d'un armement surpuissant et devient aussi la base de départ des vaisseaux de la Patrouille des Aigles, à savoir l'Alcorak, le Vénusiak, le Fossoirak, l'Aquarak.

Goldorak peut quitter le Centre spatial par plusieurs routes secrètes, numérotées de 1 à 7. La sortie secrète la plus connue est la sortie 7, dont l'entrée est sous une chute d'eau.

Goldorak
Lieu dans la science-fiction